Ко́ншин — русская фамилия (женская форма ). Известные носители:

Коншин 
 
 Коншин, Алексей Владимирович (1859—?) — русский государственный деятель, банкир и финансист.
 Коншин, Афанасий Михайлович (1854 — после 1919) — русский геолог.
 Коншин, Владимир Дмитриевич (1824—1915) — предводитель дворянства, потомственный почётный гражданин, русский предприниматель, коммерции-советник, благотворитель.
 Коншин, Гавриил Пантелеевич (1671—1725) — сподвижник Петра I, офицер Преображенского полка, обер-провиантмейстер Балтийского флота, полковник.
 Коншин, Зиновий Петрович (1924—1987) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Коншин, Михаил Дмитриевич (1906—1987) — советский картограф-фотограмметрист, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат Сталинской премии.

См. также 
 Коншины — старинный предпринимательский род.